Толмен, Толман () — фамилия. Известные носители:

  (1873—1937) — чешский инженер, ректор Чешского технического университета (1934—1935).
  (1865—1923) — американский иранист и индолог, декан Колледжа искусств и наук Университета Вандербильта (1914—1923).
  (1953—2005) — американский гитарист, менеджер Грэма Нэша, Стивен Стиллза и группы Crosby, Stills, Nash & Young.
  (1897—1995) — американский геолог и педагог, профессор (с 1945), заведующий кафедрой геологии и геологической инженерии (1945—1946), декан Высшей школы искусств и наук (1946—1954) и канцлер Университета Вашингтона в Сент-Луисе (1961—1962).
  (Элизабет Толмен; род. 1999) — британская бадминтонистка, финалистка Национального чемпионата Англии в женских двойках (2018).
  (род. 1976) — нидерландский иллюстратор детских книг, лауреат Серебряной (2019) и Золотой (2010) кисти Общества продвижения нидерландской литературы, дочь Роналда Толмана.
  (род. 1956) — американский автор-исполнитель.
  (1891—1983) — нидерландский натуралист.
 Толмен, Ричард Чейс (1881—1948) — американский физик-математик и физико-химик, специализировавшийся на статистической механике.
  (род. 1948) — нидерландский художник, чьи работы входят в коллекцию Государственного музея Твенте, лауреат Золотой кисти Общества продвижения нидерландской литературы (2010), отец Марейе Толман.
  (Тимоти Ли Толмен; род. 1956) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Хьюстон Астрос» и «Детройт Тайгерс».
  — американский химик, заведующий кафедрой химии Миннесотского университета (2009—2017), избранный член Американской ассоциации содействия развитию науки (2006) и Американского химического общества (2010), главный редактор журнала «Неорганическая химия» (c 2013).
  (род. 1938) — американский химик.
 Толмен, Эдвард Чейс (1886—1959) — американский психолог, представитель необихевиоризма.
  (1859—1947) — американский юрист, редактор Журнала Американской ассоциация юристов (1921—1946), обладатель медали Ассоциации (1939).
 Толмен, Эллисон (род. 1981) — американская актриса.

См. также